Germania
Hemmingen – comune del Baden-Württemberg
Hemmingen – comune della Bassa Sassonia